Jarka heißt
der Oberlauf der Goldap (Fluss) bis zum Goldaper See

und ist der Familienname von:
Dawid Jarka (* 1987), polnischer Fußballspieler